Brisker ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron ben Meir Brisker (1750–1807), jüdischer Talmudist
 Gordon Brisker (1937–2004), US-amerikanischer Jazz-Tenorsaxophonist und Flötist sowie Hochschullehrer